Georg Wehrung ist der Name folgender Personen:

* Georg Wehrung (Politiker) (1856–nach 1918), deutscher Landwirt und Politiker (Elsässische Fortschrittspartei)
 Georg Wehrung (Theologe) (1880–1959), deutscher Theologe